Yaksha puede referirse:

 yaksha, nombre de un tipo de espíritus de la naturaleza en la mitología hinduista, budista y yaina.
 Yaksha (República Komi), una localidad (1200 hab.) en la República Komi (Rusia).
 Yaksha, una localidad en el óblast de Kostromá (Rusia).
 yakkha (pueblo), un grupo indígena de Sri Lanka.
 Yaksha (festival), un festival cultural en India.
 Yaksa (banda), grupo japonés de música death metal.
 Yaksha, personaje de la serie animada Héroe: 108, de Cartoon Network.